Landkreis Neustadt bezeichnet die folgenden Gebietskörperschaften:

 die derzeit existierenden Landkreise (Kreise)
 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern
 Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern

 die ehemaligen Landkreise (Kreise)
 Kreis Neustadt in der Provinz Starkenburg des Großherzogtums Hessen
 Landkreis Neustadt/Schwarzwald, 1956 in Landkreis Hochschwarzwald umbenannt 
 Landkreis Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen
 Landkreis Neustadt an der Aisch in Bayern
 Landkreis Neustadt an der Haardt in Rheinland-Pfalz, siehe Landkreis Neustadt an der Weinstraße
 Landkreis Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Landkreis Neustadt O.S. in Oberschlesien (heute Polen)
 Kreis Neustadt in Westpreußen in Preußen (heute Polen)
 Landkreis Bad Neustadt an der Saale in Bayern